Villa Luz kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Villa Luz, Huitiupán, 
 Villa Luz, Amatán, 
 Villa Luz, Tabasco, Tacotalpa,